Аусим () — город на севере Египта, расположенный на территории мухафазы Эль-Гиза.

Географическое положение 
Город находится в северо-восточной части мухафазы, в левобережной части долины реки Нил, на расстоянии приблизительно 5 километров к северо-западу от Эль-Гизы, административного центра провинции. Абсолютная высота — 27 метров над уровнем моря.

Демография 
По данным переписи 2006 года численность населения Аусима составляла 69 388 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Гиза, на расстоянии 4 километров к востоку от Аусима.

Примечания 

Города Египта